Der Kanton Orezza-Alesani war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Corte, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort war Piedicroce.

Der Kanton war 89,77 km² groß und hatte 961 Einwohner (1999).

Gemeinden 

Orezzaalesani
Aufgelöst 2015